Bertulf oder Bertulph steht für:
 Bertulf von Bobbio († 640), Benediktinerabt in der Abtei Bobbio, katholischer Heiliger
 Bertulf von Brügge († nach 1127), Kanzler der Grafen von Flandern und Propst in Brügge
 Bertulf von Renty († 705), Benediktinerabt in Renty, katholischer Heiliger, siehe Renty #Bertulf von Renty
 Bertulf von Trier (auch Bertolf von Trier; † 883), Erzbischof von Trier

Siehe auch:
 Bertolf